Pušćine (mađ.: Pusztafa, prek.: Püščine) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Nedelišće, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1267 stanovnika te 387 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Vanjske poveznice
Web stranica naselja

Naselja u Međimurskoj županiji